Фофан:

 Фофан (род. 1970) — бразильская волейболистка, участница пяти Олимпиад.
 Фофан — фо, 31-я буква тайского алфавита.